La copa anglesa de futbol, també coneguda com a FA Cup (Football Association Challenge Cup), és la segona competició després de la Premier League en importància d'Anglaterra amb gran tradició i prestigi.

Format 
La copa anglesa de futbol es disputa anualment i hi solen prendre part al voltant de 600 equips membres de la Federació Anglesa de Futbol. La competició es disputa a partit únic per eliminatòries. El terreny de joc es decideix per sorteig. Si el partit acaba en empat, es disputa un nou partit al camp de l'equip que en el primer ha actuat com a forà. Hi prenen part clubs anglesos i gal·lesos que disputen la lliga anglesa tot i que històricament també hi ha participat algun club irlandès i escocès (com el Queen's Park de Glasgow, finalista dos cops el 1884 i 1885). El campió del torneig es classifica per la Copa de la UEFA.

Seus 
Tradicionalment la final de la copa anglesa s'ha disputat a l'estadi londinenc de Wembley. Degut a la reconstrucció de l'estadi, des del 2001 es disputa al Millennium Stadium de Cardiff a Gal·les. Wembley ha tornat a ser-ne la seu des del 2008. Antigament també es van disputar a altres estadis com el Kennington Oval (1872 i 1874-92), el Crystal Palace Park (1895-1914), Stamford Bridge (1920-22), i Lillie Bridge, a Fulham (Londres) el 1873. Les semifinals es disputen també en estadis neutrals

Patrocinadors 
Des de la temporada 1994-95 la FA Cup és esponsoritzada, malgrat que el nom oficial mai ha estat canviat. Els sponsors de la competició han estat:
 1995-1998: Littlewoods
 1999-2002: AXA
 2003-2006: Carlsberg, McDonald's, Nationwide, Pepsi, Umbro
 2006-2011: E.ON
 2011-2014: Budweiser
 2015-actualitat: Emirates

Història 
La FA Cup nasqué el 1871 i és la competició en actiu de futbol més antiga que existeix. Excepte amb motiu de les confrontacions mundials (1916-1919 i 1940-1945) la competició s'ha disputat de forma ininterrompuda des de la seva creació.

Historial 
Tots els equips són anglesos excepte els indicats amb la bandera escocesa o gal·lesa.

Palmarès

Referències

Vegeu també 
 Lliga anglesa de futbol.
 Copa de la Lliga anglesa de futbol.

Enllaços externs 

 Lloc web oficial de la FA Cup

Competicions futbolístiques a Anglaterra